Il mio tesoro nascosto è il quarto libro autobiografico di Dalila Di Lazzaro.

Pubblicato da Piemme, è uscito nell'ottobre 2011.

Trama 
Quando Dalila ripensa alla sua vita, la immagina come un lungo viaggio, segnato da esperienze indimenticabili e da incontri decisivi per la sua carriera di attrice e di donna. Ma la vede anche come un percorso pieno di difficoltà e di dure prove.

Dalila ha però un segreto che desidera condividere con i suoi lettori: proprio quando la vita pare metterti con le spalle al muro, la salvezza viene da dentro, dal nostro interno, dal profondo del cuore dove puoi trovare quell'energia positiva capace di guidare e farti ritrovare l'equilibrio dei tuoi passi nel quotidiano vivere.

Aprendo lo scrigno delle esperienze vissute e delle sue memorie l'attrice racconta di sé: dall'infanzia in Friuli all'arrivo a Roma, sua città d'adozione, con il sogno di diventare una star del cinema; dagli esordi cinematografici agli incontri più salienti con le star del cinema e del mondo dello spettacolo, fino ad arrivare alle pagine più dolorose: il dramma dell'incidente che l'ha fatta precipitare nel tunnel del dolore cronico e la prematura perdita del figlio Christian.

Ai suoi ricordi l'attrice accosta aneddoti di amici, di vita vissuta, di problemi di ogni giorno.

Note

Voci correlate 
 Il mio cielo

Autobiografie
Opere di Dalila Di Lazzaro